Abendpost steht für:

 Abendpost (1850), anarchistische Zeitschrift in Berlin 1850
 Wiener Abendpost, Beilage zur Wiener Zeitung 1863–1921
 Berliner Abendpost, Tageszeitung 1887–1921

 Abendpost (Chicago), deutschsprachige Zeitung 1889–1950 
 Abendpost (Weimar), Tageszeitung in Weimar (A) und Erfurt (B) 1946–1951
 Abendpost (Frankfurt am Main), Tageszeitung, 1948–1966
 Abendpost/Nachtausgabe, Tageszeitung in Frankfurt am Main, 1966–1988 
Siehe auch:
 Abendzeitung (Begriffsklärung)
 Abendjournal